A. J. Casson - um pintor canadense membro do Grupo dos Sete. 
Andrew Casson - um matemático britânico.
Lionel Casson - um classicista, professor emérito da Universidade de Nova Iorque.
Ann Casson - uma atriz de teatro e cinema inglesa. 

Desambiguação